Der Dreiband-Weltcup 2005/1 war das erste UMB/CEB-Weltcupturnier im 19. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 20. bis zum 27. Februar 2005 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Sluiskil (Gemeinde Terneuzen, Provinz Zeeland) statt. Es war  das erste Dreiband-Weltcup Turnier in Sluiskil.

Geschichte 
Das erste Weltcup-Turnier des Jahres 2005 fand in der niederländischen Billardhochburg Sluiskil statt. Die perfekt organisierte Veranstaltung wurde mit 140 Teilnehmern durchgeführt und brachte hervorragende Leistungen. Besonders der Sieger Dick Jaspers überzeugte. Lediglich im Halbfinale gegen Semih Saygıner und im Finale gegen Torbjörn Blomdahl ging es über fünf Sätze. In beiden fünften Sätzen siegte er aber klar mit 15:2 Punkten.  Unter den letzten vier des Turniers waren die ersten vier der Weltrangliste vertreten.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Sluiskil wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich 12 Spieler für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Semih Saygıner
  Torbjörn Blomdahl
  Filipos Kasidokostas
  Frédéric Caudron
  Marco Zanetti
  Martin Horn
  Murat Naci Çoklu
  Nikos Polychronopoulos
  Jacob Haack-Sörensen
  Adnan Yüksel

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2005 1
Karambolageveranstaltung 2005
Billardturnier in Terneuzen